Aphelia kan syfta på:

 Aphelia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Aphelia (växter) – ett släkte av växter